Джон Чейн (; , Лейт, Шотландия — , Бакингемшир, Англия,  Великобритания) — британский медик, в настоящее время известный благодаря тому, что его именем названо дыхание Чейна — Стокса — симптом, который он описал одним из первых.

Чейн родился и вырос в семье врача, поступил в Эдинбургский университет в 15-летнем возрасте, а в 18 лет получил диплом доктора. Затем он поступил на армейскую службу в качестве военного врача и участвовал в подавлении Ирландского восстания 1798 года. С 1799 года Чейн был ассистентом своего отца, а с 1809 г. самостоятельно практиковал в Дублине. В 1820 г. он занял должность главного медика Британских вооружённых сил в Ирландии. В 1831 г. по состоянию здоровья вышел в отставку.

Среди трудов Чейна — книга «Очерки о детских болезнях» (; 1801), исследование «Патология связок и бронхов» (; 1809) и др.

Ссылки 
 Джон Чейн на сайте Who named it? 

Медики Великобритании
Пульмонологи
Члены Эдинбургского королевского общества